Влади́мир Никола́евич Плато́нов:
 Платонов, Владимир Николаевич (1922—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Платонов, Владимир Николаевич (род. 1941) — советский и украинский учёный в области спорта.